Руандийский патриотический фронт (РПФ, , ) — военно-политическая организация, состоящая как из выходцев тутси, так и хуту. Основана эмигрантами в 1988 году в Уганде, черпала кадры из среды изгнанных из Руанды тутси и умеренных хуту во всех соседних странах. Лидером является Поль Кагаме.

 2 октября 1990 года РПФ инициировал военные действия против правительства Руанды, отряд из 500 боевиков фронта перешёл границу.
 1990, 7 октября — контрнаступление правительственных сил, имеющих превосходство в численности и тяжёлом вооружении. К концу октября боевики были вытеснены в Уганду.
 1991, 23 января — рейд отрядов РПФ на город Рухенгери и последующее отступление до прихода основных сил руандийской армии.
 в 1993 году было заключено соглашение о прекращении военных действий и разделе постов в государственной администрации, однако оно соблюдалось лишь номинально и саботировалось обеими сторонами.
 1994, 7 апреля — в ответ на начало геноцида в Руанде РПФ перешёл в наступление, располагая к тому моменту примерно 25 тыс. чел.
 1994, 4 июля — отряды РПФ вошли в столицу.
 1994, 21 августа — силы РПФ установили контроль над всей территорией страны. Политическое крыло стало партией, а военное крыло сформировало Руандийскую патриотическую армию.

В настоящий момент РПФ является правящей партией Руанды. Он выигрывал парламентские выборы в 2003 и 2008 годах (см. Парламентские выборы в Руанде (2008)).

Литература 
 Wm. Cyrus Reed. The Rwandan Patriotic Front: Politics and Development in Rwanda. A Journal of Opinion, Vol. 23, No. 2, Rwanda (1995)
 Wm. Cyrus Reed. Exile, Reform, and the Rise of the Rwandan Patriotic Front. The Journal of Modern African Studies, Vol. 34, No. 3 (Sep., 1996)

Дополнительная литература 
 

Политические партии Руанды
Тутси
Левоцентристские партии
Военизированные организации